Бланкас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 73.8 км². Население — 166 человек (на 2010 год). Расстояние — 68 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля